Obruchev (englische Transkription des russischen Wortes Obrutschew) steht für:
 (3128) Obruchev, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Obruchev (Mondkrater), Krater des Erdmondes